Evan Bruinsma – cestista statunitense
 Klaas Bruinsma – criminale olandese
 Sid Bruinsma – ex cestista olandese